First Lego League, competició internacional amb Lego Mindstorms per a infants i joves
 Frequency-locked loop, sistema de control electrònic per a oscil·ladors
 FLL també és el codi de la IATA de l'Aeroport Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, que serveix la zona de Fort Lauderdale, Florida, als Estats Units
 Fll també és l'abreviatura de l'fluel·lita, mineral de la classe dels fosfats